Magomed-Šapi Sulejmanov – calciatore russo
 Piastre SAPI – piastre in ceramica balistica
 Sapi – area protetta nello Zimbabwe 
 Sapi-an – municipalità delle Filippine